Regierung Vranitzky steht für:

 allgemein die Regierungsära 1986–1997 des österreichischen sozialdemokratischen Bundeskanzlers Franz Vranitzky
 das von Sinowatz übernommene SPÖ-FPÖ-Kabinett 1986, Bundesregierung Vranitzky I
 die SPÖ-ÖVP-Koalition 1987–1990, Bundesregierung Vranitzky II
 das Kabinett 1990–1994, Bundesregierung Vranitzky III 
 das Kabinett 1994–1996 bis zu den vorgezogenen Wahlen, Bundesregierung Vranitzky IV
 das kurze Kabinett 1996/97 bis zu den Neuwahlen, Bundesregierung Vranitzky V